«Лето. Пляж. Кино» () — американский музыкальный фильм телеканала Disney Channel режиссёра Джеффри Хорнадэйя. Фильм вышел в эфир в Северной Америке 19 июля 2013 года, 30 июля появился на DVD.

26 июня 2015 года вышло продолжение «Лето. Пляж. Кино 2».

Сюжет 
Брейди и Мак катаются на сёрфинге недалеко от хижины деда Маккензи. Когда они возвращаются домой, то застают того за просмотром классического пляжного фильма 1962 года «Волнующая история» ( — аллюзия на фильм «West Side Story (1961)»; wet — мокрый). Суть сюжета там состоит в следующем: есть две враждующие банды байкеров и сёрферов, которые воюют за пляжное кафе, но все свои конфликты разрешают при помощи танцев. При этом сёрфингист и байкерша тайно любят друг друга и пытаются примирить свои банды. Ещё там есть сумасшедший учёный, который живёт на маяке и при помощи своей машины погоды хочет прогнать обе эти банды с пляжа, чтобы на нём можно было построить отель. Брейди, как и дед МакКензи, просто обожает этот фильм. Мак наоборот совершенно этого не понимает, ведь в этом фильме всё ненатурально: девчонки катаются на досках лучше парней, у всех всегда сухие волосы, даже если герои выходят из воды и при этом все постоянно поют и танцуют. Неожиданно в пляжной хижине появляется тётя Мак Антуанетта, которая хочет завтра забрать Мак с собой в город для начала учёбы в элитной школе. Мак никогда не рассказывала об этом Брейди, поэтому для него это оглушительная новость. К тому же как раз именно завтра намечается шторм и будут большие волны, а это много значит для сёрферов.

На следующий день упаковав свои вещи Мак решает, что перед вылетом она ещё может позволить себе сбегать на пляж и успеть прокатиться на большой волне. Однако море очень неспокойно и волны становятся опасными, поэтому Брейди на водном мотоцикле отправляется подстраховать её. Их обоих накрывает огромной волной. Когда они всплывают оказывается, что небо чистое и море совершенно спокойно. Они выходят на берег, но он им не знаком. Тем не менее, на пляже есть какая-то странно одетая молодёжь, которая танцует и поёт. Теперь они начинают осознавать, что попали в тот старый фильм «Волнующая история». Брейди очень рад и не может удержаться, чтобы не принять участие в этом действе. Этого нельзя сказать о Мак, ведь она не любит этот фильм и к тому же ей нужно срочно в реальный мир, где её ждёт самолёт.

Уже вечером во время вечеринки в пляжном кафе Брейди и Мак случайно меняют сюжет фильма. По сюжету, во время исполнения песни, байкерша Лейла должна оступиться и упасть со сцены в руки сёрфера Таннера и тогда их взгляды встретятся. После этого банды должны их разделить и начинается танцевальная война. Мак же случайно отвлекает Таннера, а Брейди пришлось самому бежать и спасать Лейлу. Главные герои фильма не полюбили друг друга, то есть они полюбили, но не тех, кого нужно. Война не началась и сюжет перестал развиваться. Ситуация ухудшилась ещё и тем, что Мак и Брейди теперь сами начинают говорить песнями. Они понимают, что теперь их главная задача восстановить сюжет фильма. Брейди идёт тусоваться с Таннером и другими сёрферами в пляжное кафе, где они обсуждают девушек. Мак же идёт на пижамную вечеринку с Лейлой и другими байкершами, там она возмущается нравами 60-х. Ей не нравится, что девушки из этого времени слишком сильно зависят от парней и проявляют мало самостоятельности.

Через некоторое время под влиянием Брейди и Мак Лейла и Таннер наконец начинают проявлять симпатию друг к другу. Оказывается, что они не такие уж и разные, что Таннеру иногда хочется прокатиться на мотоцикле, а Лейле проехать по волнам. В этот момент злодеи похищают Брейди и Мак и приковывают к маяку. Сёрфер и байкерша подозревают что-то неладное и бегут за помощью к остальным. Банды объединяются и вместе направляются к маяку, поскольку на нём происходит какая-то подозрительная активность. Все вместе они освобождают Брейди и Мак и уничтожают машину погоды. Ход событий восстановлен. На небе появляются тучи и Брейди и Мак понимают, что это приходит их время, они прощаются со всеми и уходят в море, где их накрывает волна. Теперь они появляются в реальном мире ровно в тот момент, в который исчезли. Мак принимает решение не лететь в частную школу, а остаться здесь с Брейди и дедушкой.

После финальных титров, из воды, полностью промокшие, появляются некоторые члены банд байкеров и сёрферов из фильма. Они каким-то образом также смогли попасть в реальный мир. Местный панк даёт им мобильный телефон, поскольку считает, что они заблудились. Они с восторгом принимаются изучать эту диковинку.

В ролях 

 Росс Линч — Брейди
 Майя Митчелл — Мак МакКензи
 Грейс Фиппс — Лейла
 Гарретт Клейтон — Таннер
 Джон ДеЛюка — Бутчи
 Крисси Фит — Чичи
 Сьюзан Крайер — тётя Антуанетта
 Барри Боствик — дед МакКензи
 Кевин Чемберлин — доктор Фьюжн
 Стив Валентайн — Лес Камембер
 Джордан Фишер — Морской Кот
 Кент Бойд — Бандит
 Молли Грей — Джиглс

Производство 
Производство фильма было начато в январе 2012 года. Это третий фильм Disney Channel, снятый в Пуэрто-Рико, первыми двумя были «Программа защиты принцесс» и «Волшебники из Вэйверли Плэйс в кино». Оба фильма 2009 года и оба с Селеной Гомес. 28 марта 2012 года пуэрто-риканская пресса сообщила, что на острове уже идут съёмки. Пляж снимали в Фахардо, а все съёмки внутри помещений проходили в Баямоне. Указывается также, что в названии фильма первоначально должно было присутствовать слово «мюзикл». Это единственный фильм компании Disney Channel, выпущенный в 2013 году.

Во время премьерного показа перед начальными титрами было указано, что фильм посвящается звезде пляжных фильмов Аннетт Фуничелло (1942—2013).

Приём 
В целом фильм получил благоприятные отзывы от критиков. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг свежести фильма 86 % на основе 7 рецензий, с другой стороны на сайте Metacritic оценка фильма 54 на основе 6 отзывов. Журнал Entertainment Weekly поставил фильму тройку, отметив, что создатели пытались переснять «Классный мюзикл» 2006 года и несколько номеров у них действительно удались, но в остальном было скучно. В Variety в свою очередь посетовали на не самый удачный, по их мнению, выбор актёров на главные роли

Саундтрек 
Саундтрек фильма включает десять оригинальных композиций, написанных в стилях сёрф-рок, motown R&B, рокабилли и поп-музыки.

Саундтрек был выпущен 15 июля 2013 года. Альбом стал четвёртым по продажам саундтреком в 2013 году в Соединенных Штатах с 407 000 проданных копий за год. Альбом достиг третьего места в чарте Billboard 200.

Примечания

Ссылки 
 Лето. Пляж. Кино на сайте «Metacritic»
 Лето. Пляж. Кино на сайте «Allmovie»

Телефильмы 2013 года
Телефильмы США
Кинопародии США
Кинокомедии США
Кинокомедии 2013 года
Романтические комедийные фильмы 2010-х годов
Романтические кинокомедии США
Музыкальные фильмы США
Фильмы США 2013 года
Семейные фильмы США
Фантастические фильмы 2013 года
Фильмы на английском языке
Оригинальное кино канала Disney
Фильмы о сёрфинге
Фильмы о байкерах
Фильмы Джеффри Хорнадея